Jaskółcze Gniazdo na Krymie
 Stadion Miejski w Tarnowie Jaskółcze Gniazdo